Asmodeus steht für:

 einen Dämonen der jüdischen Mythologie, siehe Asmodäus
 eine österreichische Black-Metal-Band, siehe Asmodeus (Band)
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (2174) Asmodeus

Siehe auch
Asmodi